

Села:
 Вербка — Вінницька область, Крижопільський район
 Вербка — Вінницька область, Гайсинський район
 Вербка — Волинська область, Ковельський район
 Вербка — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Вербка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Вербка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Вербка — Хмельницька область, Хмельницький район

Залізниця:
 Вербка — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці

Річки:
 Вербка — права притока Случі
 Вербка — права притока Південного Бугу

Населені пункти та їхні частини
 Вербка — село в гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства

Див. також 
 Вербка-Мурована

Посилання

Примітки